Gustaf Lind kan syfta på:

 Gustaf Lind (jurist), (född 1970), generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF Sverige
 Gustaf Lind (trädgårdsman) (1869–1945)